2002/03 was het 92ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de T-Mobile Bundesliga, daaronder was de Erste Division.

De derde klasse bestond uit de Regionalliga Ost (Wenen, Niederösterreich en Burgenland), Regionalliga West (Salzburg, Tirol en Vorarlberg) en de Regionalliga Mitte (Kärnten, Oberösterreich en Steiermark).

T-Mobile Bundesliga

Uitslagen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" width="100%"
|-
! width=10%|Datum
! width=10%|Tijdstip
! width=25%|Stadion
! width=40%|Wedstrijd
! width=5%|Uitslag
|-
! colspan=5| Speelronde 1
|-
|09.07.2002 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Ried || 2–0
|-
|10.07.2002 || 18:00 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – Rapid Wien || 0–4
|-
|10.07.2002 || 19:30 || Waldstadion || SV Pasching – FC Kärnten || 3–0
|-
|10.07.2002 || 19:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – Grazer AK || 2–2
|-
|10.07.2002 || 19:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – SV Austria Salzburg || 1–0
|-
! colspan=5| Speelronde 2
|-
|16.07.2002 || 19:30 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – Austria Wien || 1–1
|-
|17.07.2002 || 19:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – SV Pasching || 0–2
|-
|17.07.2002 || 19:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien – Admira/Wacker Mödling || 1–2
|-
|17.07.2002 || 18:00 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Sturm Graz || 1–2
|-
|17.07.2002 || 19:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Schwarz-Weiß Bregenz || 1–1
|-
! colspan=5| Speelronde 3
|-
|23.07.2002 || 18:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – Rapid Wien || 0–1
|-
|24.07.2002 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Grazer AK || 3–0
|-
|24.07.2002 || 19:30 || Waldstadion || SV Pasching – SV Austria Salzburg || 1–0
|-
|24.07.2002 || 19:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – SV Ried || 2–0
|-
|24.07.2002 || 19:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – FC Kärnten || 0–3
|-
! colspan=5| Speelronde 4
|-
|30.07.2002 || 19:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – Schwarz-Weiß Bregenz || 3–0
|-
|31.07.2002 || 19:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien – SV Pasching || 1–0
|-
|31.07.2002 || 19:00 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Austria Wien || 0–4
|-
|31.07.2002 || 19:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Admira/Wacker Mödling || 2–0
|-
|04.08.2002 || 16:30 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – Grazer AK || 1–1
|-
! colspan=5| Speelronde 5
|-
|07.08.2002 || 20:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Rapid Wien || 1–1
|-
|07.08.2002 || 19:30 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – SV Ried || 3–0
|-
|07.08.2002 || 18:45 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – Sturm Graz || 0–3
|-
|10.08.2002 || 20:15 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – SV Austria Salzburg || 0–1
|-
|10.08.2002 || 15:30 || Waldstadion || SV Pasching – Schwarz-Weiß Bregenz || 0–0
|-
! colspan=5| Speelronde 6
|-
|17.08.2002 || 19:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien – Grazer AK || 1–1
|-
|17.08.2002 || 17:15 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – SV Pasching || 0–1
|-
|17.08.2002 || 18:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – Admira/Wacker Mödling || 2–2
|-
|18.08.2002 || 19:00 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – FC Kärnten || 0–0
|-
|18.08.2002 || 16:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – Austria Wien || 0–2
|-
! colspan=5| Speelronde 7
|-
|24.08.2002 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Schwarz-Weiß Bregenz || 3–1
|-
|24.08.2002 || 17:15 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – Rapid Wien || 0–3
|-
|24.08.2002 || 17:20 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – Sturm Graz || 2–1
|-
|24.08.2002 || 19:00 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – SV Ried || 1–3
|-
|24.08.2002 || 19:30 || Waldstadion || SV Pasching – Admira/Wacker Mödling || 2–0
|-
! colspan=5| Speelronde 8
|-
|31.08.2002 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Austria Salzburg || 2–2
|-
|31.08.2002 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Grazer AK || 1–0
|-
|31.08.2002 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – SV Pasching || 1–3
|-
|31.08.2002 || 17:15 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – Austria Wien || 0–3
|-
|01.09.2002 || 16:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – FC Kärnten || 2–1
|-
! colspan=5| Speelronde 9
|-
|11.09.2002 || 18:00 || Waldstadion || SV Pasching – Austria Wien || 3–1
|-
|11.09.2002 || 19:00 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Schwarz-Weiß Bregenz || 1–3
|-
|11.09.2002 || 19:30 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – Sturm Graz || 2–2
|-
|11.09.2002 || 19:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – Admira/Wacker Mödling || 2–3
|-
|11.09.2002 || 19:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien – SV Ried || 0–0
|-
! colspan=5| Speelronde 10
|-
|14.09.2002 || 17:15 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Pasching || 3–0
|-
|14.09.2002 || 15:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – SV Austria Salzburg || 0–0
|-
|14.09.2002 || 15:30 || STFV-Anlage || Sturm Graz – FC Kärnten || 1–3
|-
|14.09.2002 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – Grazer AK || 2–2
|-
|15.09.2002 || 16:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Rapid Wien || 3–1
|-
! colspan=5| Speelronde 11
|-
|21.09.2002 || 15:30 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Admira/Wacker Mödling || 2–0
|-
|21.09.2002 || 17:15 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Austria Wien || 1–1
|-
|22.09.2002 || 15:30 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – SV Pasching || 2–0
|-
|22.09.2002 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – Schwarz-Weiß Bregenz || 2–0
|-
|22.09.2002 || 16:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien – Sturm Graz || 1–2
|-
! colspan=5| Speelronde 12
|-
|27.09.2002 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – FC Kärnten || 3–1
|-
|28.09.2002 || 15:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – SV Ried || 1–1
|-
|28.09.2002 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – SV Austria Salzburg || 3–1
|-
|28.09.2002 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – Rapid Wien || 0–0
|-
|29.09.2002 || 16:30 || Waldstadion || SV Pasching – Grazer AK || 1–1
|-
! colspan=5| Speelronde 13
|-
|05.10.2002 || 17:15 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien – Schwarz-Weiß Bregenz || 2–1
|-
|05.10.2002 || 15:30 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – SV Pasching || 3–2
|-
|06.10.2002 || 15:30 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – Admira/Wacker Mödling || 4–1
|-
|06.10.2002 || 16:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – Austria Wien || 0–4
|-
|06.10.2002 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Sturm Graz || 1–2
|-
! colspan=5| Speelronde 14
|-
|19.10.2002 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Austria Salzburg || 0–0
|-
|19.10.2002 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – FC Kärnten || 2–0
|-
|19.10.2002 || 15:30 || Waldstadion || SV Pasching – Rapid Wien || 2–0
|-
|19.10.2002 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – SV Ried || 1–1
|-
|20.10.2002 || 16:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – Sturm Graz || 3–0
|-
! colspan=5| Speelronde 15
|-
|26.10.2002 || 15:30 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Grazer AK || 1–1
|-
|26.10.2002 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – FC Kärnten || 3–0
|-
|26.10.2002 || 15:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – SV Pasching || 2–2
|-
|26.10.2002 || 17:20 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – Admira/Wacker Mödling || 3–0
|-
|27.10.2002 || 16:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Austria Wien || 1–2
|-
! colspan=5| Speelronde 16
|-
|02.11.2002 || 15:30 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – SV Austria Salzburg || 0–1
|-
|02.11.2002 || 17:20 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – Rapid Wien || 2–0
|-
|02.11.2002 || 15:30 || Waldstadion || SV Pasching – SV Ried || 1–1
|-
|02.11.2002 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – Schwarz-Weiß Bregenz || 2–2
|-
|03.11.2002 || 16:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Sturm Graz || 4–0
|-
! colspan=5| Speelronde 17
|-
|06.11.2002 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC Kärnten || 2–0
|-
|06.11.2002 || 19:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – SV Austria Salzburg || 4–0
|-
|06.11.2002 || 19:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – Austria Wien || 0–1
|-
|06.11.2002 || 19:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – Grazer AK || 1–1
|-
|06.11.2002 || 19:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – SV Pasching || 3–1
|-
! colspan=5| Speelronde 18
|-
|09.11.2002 || 17:15 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Admira/Wacker Mödling || 2–1
|-
|09.11.2002 || 15:30 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – Schwarz-Weiß Bregenz || 3–0
|-
|09.11.2002 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – SV Ried || 2–0
|-
|09.11.2002 || 15:30 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Rapid Wien || 3–1
|-
|10.11.2002 || 16:30 || Waldstadion || SV Pasching – Sturm Graz || 2–0
|-
! colspan=5| Speelronde 19
|-
|16.11.2002 || 17:15 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Pasching || 2–1
|-
|16.11.2002 || 15:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – SV Austria Salzburg || 5–1
|-
|16.11.2002 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – Grazer AK || 0–2
|-
|17.11.2002 || 16:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Austria Wien || 1–0
|-
|17.11.2002 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – FC Kärnten || 2–1 
|-
! colspan=5| Speelronde 20
|-
|23.11.2002 || 15:30 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – Admira/Wacker Mödling || 0–0
|-
|23.11.2002 || 17:15 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – Rapid Wien || 0–0
|-
|23.11.2002 || 15:30 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – SV Ried || 5–2
|-
|23.11.2002 || 15:30 || Waldstadion || SV Pasching – Schwarz-Weiß Bregenz || 1–1
|-
|24.11.2002 || 16:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Sturm Graz || 1–2
|-
! colspan=5| Speelronde 21
|-
|30.11.2002 || 17:15 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – FC Kärnten || 5–0
|-
|30.11.2002 || 15:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – Rapid Wien || 3–6
|-
|30.11.2002 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – SV Austria Salzburg || 1–1
|-
|01.12.2002 || 16:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Grazer AK || 2–1
|-
|01.12.2002 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – SV Pasching || 1–1
|-
! colspan=5| Speelronde 22
|-
|04.12.2002 || 19:00 || Stadion Lehen || SV Austria Salzburg – Sturm Graz || 2–1
|-
! colspan=5| WINTERSTOP
|-
|22.02.2003 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – Schwarz-Weiß Bregenz || 4–1
|-
|23.02.2003 || 16:00 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – Austria Wien || 1–3
|-
|12.03.2003 || 18:30 || Waldstadion || SV Pasching – SV Ried || 3–0
|-
|18.03.2003 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Admira/Wacker Mödling || 0–0
|-
! colspan=5| Speelronde 23
|-
|01.03.2003 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Austria Salzburg || 1–0
|-
|01.03.2003 || 15:30 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – SV Pasching || 0–1
|-
|01.03.2003 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Rapid Wien || 0–0
|-
|01.03.2003 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – Schwarz-Weiß Bregenz || 1–0
|-
|02.03.2003 || 16:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – Grazer AK || 0–5
|-
! colspan=5| Speelronde 24
|-
|08.03.2003 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – SV Ried || 2–0
|-
|08.03.2003 || 15:30 || Stadion Wals Siezenheim || SV Austria Salzburg – FC Kärnten || 1–1
|-
|08.03.2003 || 15:30 || Waldstadion || SV Pasching – Admira/Wacker Mödling || 0–0
|-
|08.03.2003 || 15:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – Sturm Graz || 0–2
|-
|09.03.2003 || 16:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Austria Wien || 1–1
|-
! colspan=5| Speelronde 25
|-
|15.03.2003 || 15:30 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – Rapid Wien || 1–0
|-
|15.03.2003 || 15:30 || Stadion Wals Siezenheim || SV Austria Salzburg – Grazer AK || 1–1
|-
|15.03.2003 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Schwarz-Weiß Bregenz || 1–3
|-
|15.03.2003 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – Admira/Wacker Mödling || 2–1
|-
|16.03.2003 || 16:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Pasching || 0–1
|-
! colspan=5| Speelronde 26
|-
|22.03.2003 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – FC Kärnten || 3–0
|-
|22.03.2003 || 15:30 || Waldstadion || SV Pasching – SV Austria Salzburg || 0–1
|-
|22.03.2003 || 15:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – Austria Wien || 1–2
|-
|22.03.2003 || 15.30 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – SV Ried || 0–1
|-
|23.03.2003 || 16:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Sturm Graz || 1–0
|-
! colspan=5| Speelronde 27
|-
|05.04.2003 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Admira/Wacker Mödling || 0–2
|-
|05.04.2003 || 15:30 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – Schwarz-Weiß Bregenz || 2–2
|-
|05.04.2003 || 15:30 || Stadion Wals Siezenheim || SV Austria Salzburg – Rapid Wien || 2–0
|-
|05.04.2003 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Sturm Graz || 2–1
|-
|06.04.2003 || 16:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – SV Pasching || 2–0
|-
! colspan=5| Speelronde 28
|-
|12.04.2003 || 15.30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Austria Salzburg || 0–2
|-
|12.04.2003 || 15:30 || Waldstadion || SV Pasching – Grazer AK || 0–2
|-
|12.04.2003 || 15:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – FC Kärnten || 1–2
|-
|12.04.2003 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – SV Ried || 4–2
|-
|13.04.2003 || 16:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – Austria Wien || 1–2
|-
! colspan=5| Speelronde 29
|-
|16.04.2003 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Ried || 2–0
|-
|16.04.2003 || 19:30 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – Sturm Graz || 3–1
|-
|16.04.2003 || 19:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – Admira/Wacker Mödling || 1–1
|-
|16.04.2003 || 18:00 || Stadion Wals Siezenheim || SV Austria Salzburg – Schwarz-Weiß Bregenz || 4–1
|-
|16.04.2003 || 19:30 || Waldstadion || SV Pasching – Rapid Wien || 3–0
|-
! colspan=5| Speelronde 30
|-
|22.04.2003 || 18:00 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – Austria Wien || 0–3
|-
|23.04.2003 || 18:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Grazer AK || 0–0
|-
|23.04.2003 || 19:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – SV Austria Salzburg || 1–2
|-
|23.04.2003 || 19:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – SV Pasching || 2–1
|-
|23.04.2003 || 19:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – FC Kärnten || 4–0
|-
! colspan=5| Speelronde 31
|-
|26.04.2003 || 15:30 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – SV Ried || 4–1
|-
|26.04.2003 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Schwarz-Weiß Bregenz || 1–1
|-
|26.04.2003 || 15:30 || Stadion Wals Siezenheim || SV Austria Salzburg – Admira/Wacker Mödling || 0–0
|-
|26.04.2003 || 15:30 || Waldstadion || SV Pasching – Sturm Graz || 2–3
|-
|27.04.2003 || 16:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – Austria Wien || 1–2
|-
! colspan=5| Speelronde 32
|-
|03.05.2003 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – FC Kärnten || 0–3
|-
|03.05.2003 || 15.30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – SV Pasching || 0–0
|-
|03.05.2003 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – SV Austria Salzburg || 2–2
|-
|03.05.2003 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – Rapid Wien || 0–1
|-
|04.05.2003 || 16:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – Grazer AK || 2–1
|-
! colspan=5| Speelronde 33
|-
|10.05.2003 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Ried || 3–2
|-
|10.05.2003 || 15:30 || Stadion Wals Siezenheim || SV Austria Salzburg – Austria Wien || 1–0
|-
|10.05.2003 || 15:30 || Waldstadion || SV Pasching – FC Kärnten || 1–1
|-
|10.05.2003 || 15:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – Admira/Wacker Mödling || 0–1
|-
|11.05.2003 || 16:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – Sturm Graz || 2–1
|-
! colspan=5| Speelronde 34
|-
|17.05.2003 || 15:30 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – SV Austria Salzburg || 0–3
|-
|17.05.2003 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Grazer AK || 1–3
|-
|17.05.2003 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – Schwarz-Weiß Bregenz || 1–1
|-
|17.05.2003 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – SV Pasching || 1–0
|-
|18.05.2003 || 16:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Rapid Wien || 0–0
|-
! colspan=5| Speelronde 35
|-
|24.05.2003 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Grazer AK – SV Austria Salzburg || 3–3
|-
|24.05.2003 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC Kärnten || 2–1
|-
|24.05.2003 || 15:30 || Waldstadion || SV Pasching – Austria Wien || 0–0
|-
|24.05.2003 || 15:30 || Casinostadion || Schwarz-Weiß Bregenz – SV Ried || 2–0
|-
|24.05.2003 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker Mödling – Sturm Graz || 2–1
|-
! colspan=5| 'Speelronde 36
|-
|29.05.2003 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Schwarz-Weiß Bregenz || 0–2
|-
|29.05.2003 || 15:30 || Wörtherseestadion || FC Kärnten – Grazer AK || 1–2
|-
|29.05.2003 || 15:30 || Stadion Wals Siezenheim || SV Austria Salzburg – SV Pasching || 3–0
|-
|29.05.2003 || 15:30 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried – Admira/Wacker Mödling || 0–3
|-
|29.05.2003 || 15:30 || Schwarzenegger-Stadion || Sturm Graz – Rapid Wien || 0–1 
|}

Eindstand

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Erste Division

Regionalligen

Zie ook
Oostenrijkse voetbalbeker 2002/03

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 2002/03